Ма́рке (, ), Марке́ () — многозначный термин.

Топоним

Германия 
 Марке — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Италия 
 Марке — административный регион на восточном побережье Италии.
 «Марке» — станция Миланского метрополитена.

Франция 
 Марке — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Марке — коммуна во Франции, в департаменте Па-де-Кале.

Фамилия 
 Марке, Адриен (1884—1955) — французский политик и государственный деятель, неосоциалист.
 Марке, Альбер (1875—1947) — французский художник.
 Марке, Эмиль ван (1827—1890) — французский художник.

См. также 
 Сан-Северино-Марке — коммуна в Италии.